Hraběnka Kraková (v originále Countess Krak) je fiktivní postava ze science fiction dekalogie Mise na Zemi od L. Rona Hubbarda. 

Hraběnka je ze šlechtického rodu, který je již několik stovek let bez jakéhokoliv majetku. Sama Kraková byla předstíraně popravena za vykrádání bank a nyní pracuje pro Aparát v pevnosti Spiteos na Voltaru. Fyzicky je překrásná, avšak každý se jí bojí. Několik lidí zabila jen za kompliment.

Literární postavy
Fiktivní postavy